

Localidades

Novo Selo (Bela Palanka)
Novo Selo (Gadžin Han)
Novo Selo (Lebane)
Novo Selo (Leskovac)
Novo Selo (Loznica)
Novo Selo (Raška)
Novo Selo (Surdulica)
Novo Selo (Trgovište)
Novo Selo (Velika Plana)
Novo Selo (Vladimirci)
Novo Selo (Vrnjačka Banja)

Desambiguação